Змагання серед одинаків з академічного веслування серед чоловіків на XXVII Всесвітньої Літній Універсіаді проходили з 6 по 8 липня.

Призери

Результати

Попередній етап 
На попередньому етапі пройшло 3 заїзди. Два найкращих спортсмена в кожному заїзді пройшли до півфіналу A/B. Решта спортсменів взяли участь у втішних заїздах

Заїзд 1

Заїзд 2

Заїзд 3

Втішливі заїзди 
Три найкращих спортсмена з втішного заїзду проходять до півфіналу A/B.

Заїзд 1

Заїзд 2

Півфінал A/B

Заїзд 1

Заїзд 2

Фінали

Фінал C

Фінал B

Фінал A

Посилання 
 Офіційний сайт Універсіади 2013
 Академічне веслування на сайті Універсіади
 Літня Універсіада 2013 — Академічне веслування — Технічне керівництво

Одиночки (чоловіки)
2013 в академічному веслуванні